Niedomówienie (aposiopesis) – figura retoryczna w retoryce
 Aposiopesis – figura retoryczna w muzyce